Yu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hali Yu
 Hai-Li Yu
 Ming-Jenn Yu
 Sen Hua Yu
 Tse Tsun Yu
 Xiao-Xia Yu
 Zhiwei Yu